Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie
 Warszawskie Muzeum Chleba